Тощиха — топоним в России:

 Тощиха — станция (тип населённого пункта) в Некрасовском районе Ярославской области.
 Тощиха — железнодорожная станция Костромского направления Северной железной дороги.